Antonio Acuña Carballar (Castilblanco de los Arroyos, 1901 - Còrdova, 1936), socialista andalús 
 Cristóbal de Acuña (Burgos, 1597 - Llima, 1675), missioner jesuïta castellà i cronista d'Índies, autor d'un famós relat sobre l'exploració del riu Amazones.
 Ferran Acuña (Elx, ~1690 - Xàtiva, ?), sacerdot i organista valencià 
 Francisco Esteban Acuña de Figueroa (Montevideo, 1791 – 1862), escriptor uruguaià 
 Hernando de Acuña (Valladolid, 1518 - Granada, 1580) militar i poeta petrarquista del Renaixement
 Julián Acuña Galé (Camagüey, 1900-Ciutat de Mèxic, 1973), botànic cubà 
 Juan Acuña, diversos personatges
 Manuel Acuña Narro, poeta mexicà
 Manuel Acuña Roxas (1892 – 1948), primer president de la República de les Filipines 
 Pedro Antonio Acuña y Cuadros (Baeza, 1786 - Andújar, 1850), polític andalús, ministre durant la minoria d'edat d'Isabel II d'Espanya 
 Roberto Miguel Acuña (Avellaneda, 1975), futbolista argentino-paraguaià que ocupa la posició de migcampista central 
 Rosario de Acuña (Madrid, 1850 - Gijón, 1923), escriptora, pensadora i periodista espanyola
 Vicenç Acuña i Requejo (Huelva, Andalusia, 1946), pedagog musical i compositor de sardanes